Sergio Daniel Martínez (1969), ex-futebolista uruguaio que atuava como atacante;
Sergio Martínez Ballesteros (1975), futebolista espanhol que atua como zagueiro;
Sergio Gabriel Martínez (1975), boxeador argentino;
Sergio Rodríguez Martínez (1978), futebolista espanhol que atua como meio-campista.

Ver também

Desambiguações de antropônimos